Pereira Coutinho é uma família portuguesa.

Pereira Coutinho pode referir-se a:

D. António Luís Pereira Coutinho, 5º marquês de Soydos. 
António Xavier Pereira Coutinho, botânico e professor universitário português.
Diogo Pereira Coutinho, empresário português.
Francisco Pereira Coutinho, figalgo português.
João Pereira Coutinho, empresário português.
João Pereira Coutinho (jornalista), jornalista e politólogo português. 
Dª. Mariana Joaquina Pereira Coutinho, dama da corte portuguesa. 
Miguel Pereira Coutinho, agrónomo e professor universitário português.
Vasco Pereira Coutinho, empresário português. 

Desambiguação